Posadowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Posadowo, un village du powiat de Gostyń ;
 Posadowo, un village du powiat de Nowy Tomyśl.